Kaula – pratica ascetica e meditativa di origine indiana
 Kaʻula – piccola isola nell'arcipelago delle Hawaii
 5485 Kaula – asteroide della fascia principale